Grade kan avse:
 Grade, eller evolutonary grade, saknar vedertagen svensk benämning men förklaras under parafyli.
 GRADE, Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations - ett ramverk för bedömning av tillförlitlighet i systematiska översikter